Las Pilas puede referirse a:

 Las Pilas, población española, en la Comunidad de Cantabria;
 Las Pilas, municipio español en la Provincia de Tarragona, 
 Las Pilas, nombre alternativo de la localidad Pilas de Algaida perteneciente al municipio andaluz de Alhama de Granada, en España, o 
 Las Pilas, población estadounidense, en el estado de Texas.